Stauropus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1812. Stauropus ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Stauropus